INL peut désigner :
 INL, l'ancien nom d'EdenWall Technologies, un éditeur de logiciels de pare-feu et de sécurité ;
 département informatique électronique, de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale français ;
 Idaho National Laboratory (en français, Laboratoire national de l'Idaho), un centre de recherche nucléaire américain.